Мансур Ахмед (; 7 января 1968, Равалпинди, Пакистан — 12 мая 2018) — пакистанский хоккеист на траве, выступавший на позиции вратаря. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992.

Спортивная биография 
В 1988 году Ахмед впервые принял участие в летних Олимпийских играх. Сборной Пакистана совсем немного не хватило, чтобы выйти в полуфинал турнира, и в итоге пакистанцы заняли 5-е место, а Мансур сыграл во всех семи матчах.

На летних Олимпийских играх 1992 года Мансур завоевал свою единственную олимпийскую награду, став в составе сборной Пакистана бронзовым призёром игр, но в самом турнире сыграл всего лишь один матч, выйдя в матче с Испанией.

На летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте Ахмед вновь сыграл все матчи, но сборная Пакистана не смогла показать высокий результат, заняв 6-е место.

Всего в составе сборной Пакистана Мансур Ахмед сыграл 238 матчей.

Ссылки 
 
 Интервью со спортсменом 
 Профиль на websitedevelopmentsolution.com 

Хоккеисты на траве Пакистана
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по хоккею на траве